Overlord puede referirse a:

Operación Overlord, fue el nombre en clave de la Batalla de Normandía efectuada por los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial.

Entretenimiento 
Overlord (película), película de terror del 2018.
Robot Overlords, película británica de ciencia ficción del 2014.
Overlord (novela ligera), escrita por Kugane Maruyama adaptada al manga y anime.
Overlord (videojuego), es un videojuego del 2017 del género acción y aventura.
Overlord: Raising Hell, expansión del videojuego.
Overlord II, secuela del 2007.
Overlord: Dark Legend, videojuego del 2009 para  Nintendo Wii.
Overlord: Minions, videojuego del 2009 para Nintendo DS.
Overlord: Fellowship of Evil, spin-off del 2015.